La Voleybol 1. Ligi 2020-2021 si è svolta dal 10 ottobre 2020 al 22 aprile 2021: al torneo hanno partecipato ventitre squadre di club turche e la vittoria finale è andata al .

Regolamento 
Le squadre hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventidue e venti giornate; al termine della regular season:
Le prime quattro classificate di ciascun girone hanno acceduto alle semifinali dei play-off promozione, venendo nuovamente divise in due gruppi, questa volta da quattro squadre ciascuno, utilizzando il metodo della serpentina e disputando un round-robin, dal quale le prime due classificate di ciascun gruppo hanno avuto accesso alla finale dei play-off promozione, disputando un ulteriore round-robin, dal quale le prime due classificate sono state promosse in Sultanlar Ligi 2021-22; 
Le ultime tre classificate di ciascun girone sono retrocesse in Voleybol 2. Ligi 2021-22.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.
L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Numero di partite vinte;
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti 
Al campionato di Voleybol 1. Ligi 2020-21 partecipano 23 squadre di club turche. 
Tra le squadre aventi diritto di partecipazione:
 Il , l', il  e il  sono state promosse al termine della Voleybol 2. Ligi 2019-20.
 Il , il , l' e il , finaliste nei play-off promozione della Voleybol 2. Ligi 2019-20, sono state invitate a partecipare al torneo come ripescate.
 L', il  e il  hanno rinunciato ai propri diritti di partecipazione.
 L', il , il  e il , rimaste nel campionato in seguito al blocco delle retrocessioni della stagione precedente, hanno rinunciato ai propri diritti di partecipazione.
 L' e il  sono stati ripescati.
 L' ha ceduto i propri diritti di partecipazione al .
 L', appena fondato, ha ottenuto il diritto di partecipare direttamente al campionato, senza passare dalle categorie minori.
 Il  si è ritirato poco prima dell'inizio del torneo.

Girone A

Girone B

Torneo

Regular season

Girone A

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.
      Retrocessa.

Girone B

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.
      Retrocessa.

Play-off promozione

Semifinali

Gruppo 1

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata in finale play-off scudetto.

Gruppo 2

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata in finale play-off promozione.

Finale

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Sultanlar Ligi.

Note

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2020
Pallavolo nel 2021
Voleybol 1. Ligi (femminile)